Джейкован Маркус Браун (; род. , Порт-Артур, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Хапоэль» (Иерусалим).

Карьера 
Свои первые профессиональные шаги сделал в команде Университета штата Техас. После успешного выступления в (NCAA), Браун был выставлен на драфте 2012 года. Не став выбранным на драфте, 28 августа 2012 года подписал однолетний контракт с греческим «Ретимнон Критан Кингз». 1 декабря 2012 года покинул клуб проведя шесть игр, в среднем набирая 9,3 очка за игру.

В июле 2013 года Браун присоединился к «Нью-Йорк Никс» для участия в Летней лиге НБА.

5 ноября 2013 года подписал контракт с греческим клубом КАОД. По итогам сезона Браун набрал 17,2 очков в среднем за игру, став вторым бомбардиром чемпионата Греции .

17 мая 2014 подписал контракт с доминиканской командой «Канерос де ла Романа».

8 августа 2014 года Браун подписал однолетний контракт с казахстанским клубом «Астана».

4 июня 2015 года он подписал контракт с турецкой командой «Тюрк Телеком».

19 января 2016 года Браун покинул турецкую команду, чтобы заключить контракт до конца сезона с «АЕК».

14 июля 2016 года он подписал контракт с турецким клубом «Пинар Каршияка».

Достижения 
  Чемпион Казахстана: 2014/2015

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Texas bio 

Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки БК «Ретимнон Критан Кингз»
Игроки БК КАОД
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим‎